North York (Pensilvânia)
North York (Ontário)
Estação North York Centre

Desambiguações de topônimos